Борис Иванович Воробьёв (16 марта 1928 — 11 февраля 2021) — советский и российский учёный-кардиолог, доктор медицинских наук (1963), профессор (1966). Заслуженный деятель науки РСФСР (1989).

Биография 
Родился 16 марта 1928 года в Уфе в семье врачей, его отец — Иван Васильевич Воробьёв был профессором-ревматологом. Позже семья переехала в Томск. В 1944 году закончил Томскую среднюю школу.

В 1949 году окончил Томский медицинский институт. С первого курса увлёкся нормальной, а потом и патологической анатомией, работал в кружках на кафедре нормальной анатомии у академика Д. А. Жданова, а затем на кафедре патологической анатомии у академика И. В. Торопцева. В 1953 году под руководством профессора Д. Д. Яблокова защитил кандидатскую диссертацию. С 1953 по 1956 годы — главный терапевт Томского областного медико-санитарного отдела.

С 1956 по 1963 год работал ассистентом и доцентом на кафедре госпитальной терапии РГМУ. В 1963 году под руководством С. Н. Касаткина в Горьковском медицинском институте защитил докторскую диссертацию. С 1963 по 1998 годы — заведующий кафедрой терапии РГМУ. В 1963 году под руководством Б. И. Воробьёва было открыто отделение по лечению инфаркта миокарда, в данном отделении изучались причины развития различных осложнений и последствий инфаркта миокарда, а также вопросы их лечения. Особенно активно изучались вопросы возникновения кардиогенного шока, нарушений ритма сердца и психозов после инфаркта миокарда. В 1966 году Б. И. Воробьёву было присвоено звание профессора. С 1999 года — профессор кафедры внутренних болезней РГМУ.

Более 20 лет профессор Б. И. Воробьев возглавлял Ростовское областное общество терапевтов, избирался членом Правления обществ терапевтов и кардиологов СССР и России и членом редсовета журнала «Терапевтический архив». Уделяя особое внимание развитию экстренной кардиологической помощи, профессор Б. И. Воробьёв стал инициатором и организатором первых специализированных бригад скорой помощи и «инфарктных отделений» в Ростове-на-Дону, без которых сегодня просто немыслима кардиологическая служба. Благодаря его высокому авторитету в 70-е годы в жизнь Ростова и области прочно вошло словосочетание «клиника Воробьёва». Б. И. Воробьёв уделял и уделяет большое внимание подготовке научно-педагогических кадров для здравоохранения. Под его руководством защищено 45 кандидатских и докторских диссертаций. Из числа его диссертантов выросла плеяда преподавателей высшей школы, 6 из которых стали профессорами, заведующими кафедрами — Л. И. Кательницкая, Э. Д. Бровкович, А. А. Кастанаян, Ю. В. Шатохин, С. В. Воробьев, Н. Ю. Неласов.

Библиография 

 Воробьёв Б. И. Кровоснабжение сердца при достаточном и недостаточном кровообращении / Горьк. гос. мед. ин-т им. С. М. Кирова. — Волгоград : [б. и.], 1963 г. — 32 с.
 Воробьёв Б. И. Вопросы коронарной и легочной патологии / М-во здравоохранения СССР. Рост. гос. мед. ин-т. Кафедра фак. терапии. Рост. обл. отд. здравоохранения ; Науч. ред. проф. Б. И. Воробьев. — Ростов н/Д : [б. и.], 1967—1971 гг. — 294 с.
 Воробьёв Б. И. Профилактика коронарной недостаточности: Методические указания для врачей / Сост.: проф. Б. И. Воробьев, Р. Х. Поплавская ; Рост. обл. отд. здравоохранения. Рост. гос. мед. ин-т. Кафедра факультет. терапии. — Ростов н/Д : [б. и.], 1968 г. — 17 с.
 Воробьёв Б. И. Актуальные вопросы сердечно-сосудистой патологии / [Ред. проф. Л. Б. Андреев и канд. мед. наук Ю. В. Зайденварг] ; М-во здравоохранения СССР. Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1971 г. — 421 с.
 Воробьёв Б. И. Методические указания к проведению практических занятий по факультетской терапии / Под ред.: Б. И. Воробьева [и др.] ; Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1971 г. — 134 с.
 Воробьёв Б. И. Клинические лекции по кардиологии / М-во здравоохранения СССР. Респ. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1972 г. — 230 с.
 Воробьёв Б. И. Лечебная физкультура при острой коронарной недостаточности и свежем инфаркте миокарда / Рост. облздравотдел. Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1973 г. — 19 с.
 Воробьёв Б. И. Методические указания по преподаванию факультетской терапии / Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1973, вып. дан. 1974 г. — 183 с.
 Воробьёв Б. И. Клиника острого периода инфаркта миокарда / Б. И. Воробьев, Т. Е. Майорова ; Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1973 г. — 215 с.
 Воробьёв Б. И. Внутренние болезни / Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1975 г. — 38 с.
 Воробьёв Б. И. Избранные лекции по внутренним болезням / Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1975 г. — 164 с.
 Воробьёв Б. И. Первая помощь при инфаркте миокарда / Сост. проф. Б. И. Воробьевым ; Рост. гос. мед. ин-т. — Ростов н/Д : [б. и.], 1976 г. — 10 с.
 Воробьёв Б. И. Диагностика и лечение ишемической болезни сердца : (Актуал. вопр. сердеч.-сосудистой патологии). Сб. науч. тр. / Рост. гос. мед. ин-т; [Редкол.: Б. И. Воробьев (отв. ред.) и др.]. — Ростов н/Д : РГМИ, 1981 г. — 156 с.

Награды 

 Заслуженный деятель науки РСФСР (1989)

Память 

 С 2013 года в честь Б. И. Воробьёва в РГМУ ежегодно проводится научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Воробьёвские чтения».

Примечания

Литература 
 Наука Дона в лицах / сост. Ф. Ф. Баев, Ростовское книжное изд-во, 1998 г. — 535 с.

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Томского государственного университета
Преподаватели Ростовского медицинского университета
Кардиологи СССР
Кардиологи России
Врачи СССР
Врачи России